Circo puede referirse a:

Espectáculos 
 Circo romano, espacio público dispuesto para espectáculos variados en la época clásica, en particular para carreras de carros.
 Circo, un espectáculo tradicionalmente itinerante que generalmente incluye acróbatas, payasos, y algunas veces, animales entrenados entre otros actos.
 Circo criollo, primer espectáculo de circo que puso en juego algo de la identidad sudamericana.
 Circo de pulgas, circo miniatura en el que supuestamente actúan pulgas.
 Circo taurino, otro nombre dado a una plaza de toros.

Geografía 
 Circo glaciar, cuenca de origen glaciar cuyas paredes suelen ser escarpadas, dispuesta en forma circular.
 Glaciar de circo, tipo de glaciar que no se extiende fuera de su circo de acumulación o con apenas lengua glaciar.

Cine
 El circo (película de 1928), de Charlie Chaplin.
 El circo (película de 1936), dirigida por Grigori Aleksandrov y protagonizada por Lyubov Orlova.
 El circo (película de 1943), de Miguel M. Delgado y protagonizada por Cantinflas.

Música 
 El circo (álbum), álbum de la banda de rock mexicana Maldita Vecindad.
 Circo (banda), grupo de rock de Puerto Rico.
 The Circus álbum del dueto inglés Erasure.

Además 
 El circo (Georges Pierre Seurat), cuadro del pintor francés Georges Pierre Seurat.
 Mortadelo y Filemón - El circo, historieta de Mortadelo y Filemón.
 Circo (Diego y Glot), episodio de la serie chilena Diego y Glot.